Okręty US Navy o nazwie USS "Manley", pochodzącej od oficera Johna Manleya:
Pierwszy "Manley" (TB-23) był torpedowcem zakupionym w 1898, służył w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Pozostał w służbie do 1914, został przemianowany na "Levant" w 1918 i sprzedany w 1920.
Drugi "Manley" (DD-74) był niszczycielem typu Caldwell. Wszedł do służby w 1917, służył w czasie I wojny światowej, wycofany ze służby w 1922, ponownie wszedł do służby w 1930, służył w czasie II wojny światowej i został wycofany w 1945.
Trzeci "Manley" (DD-940) był niszczycielem typu Forrest Sherman. Był w służbie w latach 1957-1983.

Manley